Szabó Ilonka (1911–1945) opera-énekesnő
 Szabó Ilona (1939–1956) 1956-os forradalmár
 Szabó Ilona (1971) válogatott labdarúgó

hasonló néven
 E. Szabó Ilona (1924–1993) rajztanár, művészetkritikus
 Helgertné Szabó Ilona (1961) üzemszervező agrármérnök